Le nom de navalorama peut représenter :
 La salle du Navalorama, ancien nom de la salle des Brigittines, située dans le vieux quartier des Marolles, à Bruxelles. Il s'y tenait dans la seconde moitié du  les premières réunions syndicales ouvrières. L'une d'entre elles a rassemblé plus de .
 Le premier nom de la longue-vue.
 Le nom d´une société de communication, spécialisée en communication graphique, située à Bruxelles.